Bolha je lahko:
 bolha, žuželka
 Zastavina »Bolha«, avto
 Bolha.com, spletna stran